До́лтон — современная передача английской фамилии, имени или топонима Dalton , которая также не вполне корректно передаётся по-русски как . Более традиционная передача — .

 Долтон (город, Миннесота) — город в округе Оттер-Тейл, штат Миннесота, США.
 Долтон (Пенсильвания) — город в штате Пенсильвания (США).
 Долтон (Джорджия) — город в штате Джорджия (США).

Примечания